Hilmersberg ist der Name folgender Berge:

 Hilmersberg (Goldberggruppe) (), bei Großkirchheim-Döllach in der Goldberggruppe, Hohe Tauern, Alpen, Kärnten, Österreich
 Hilmersberg (Harz) (), bei Wernigerode im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Hilmersberg (Solling) (), zwischen Kammerborn und Polier im Solling, Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland